Буня́к — українське прізвище, утворене від діалектного буня́к («джміль» чи «пухир на шкірі»).

Відомі носії 
 Борис Буняк ( 1954) — сербський футбольний тренер.
 Буняк Валентина Юрівна ( 24 вересня 1957) — громадський діяч, літератор.
 Буняк Іван Якович (*1923 — †1998) — український бібліограф, краєзнавець.
 Буняк Любомир Костянтинович ( 10 лютого 1944) — український інженер у галузі нафтовидобутку, Міський голова Львова у 2002–2005 роках.
 Буняк Олександр Вікторович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Буняк Порфир (1888—1941) — український газетяр та видавець.
 Буняк Софія Олександрівна (1930—2020) — українська поетеса.
 Буняк (Стеценко) Тетяна Іванівна ( 7 лютого 1957) — радянська спортсменка, срібна призерка Ігор XXII Олімпіади з академічного веслування у складі вісімки.

Примітки 

Українські прізвища